Ви́ловка () — село,
Соколовский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321785003. Население по переписи 2001 года составляет 43 (20/23 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Виловка находится в балке Виловка у истоков пересыхающей реки Большая Виловка, которая через 5 км впадает в реку Мжа (правый приток), на реке много запруд.

На расстоянии в 2 км расположено село Гришковка, в 5 км — село Соколово.
К селу примыкает большой лесной массив урочище Завиловка.

На расстоянии в 3 км проходит железная дорога, до станций Первомайская и Шурино — 4,5 км.

История 
 1685 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Виловке (без окрестных хуторов) были 175 дворов, пруд, две ветряные мельницы и сельсовет.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов и партизан. Похоронено 162 воина.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района